Повіт Ватарай
Ватарай (Міє)